Emotionally Focused Therapy, een model voor relatietherapie, gebaseerd op de hechtingstheorie.
Emotional Freedom Techniques, een controversiële therapeutische interventietechniek gericht op desensitisatie.
Electronic Funds Transfer, een geïnformatiseerd systeem voor financiële transacties.